Ла Пала има више значења:

 Ла Пала (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пала (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику